Neue Johanneskirche steht für:

 Neue Johanneskirche (Hanau), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Neue Johanneskirche (Mußbach) in Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz